Pedro Paulo ist der Name folgender Personen:

* Pedro Paulo (Fußballspieler, 1973) (1973–2000), angolanisch-portugiesischer Fußballspieler
 Pedro Paulo (Fußballspieler, 1985) (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Pedro Paulo (Fußballspieler, 1994) (* 1994), brasilianischer Fußballspieler